Fras kan avse:
 Fras (grammatik) – en grammatisk term för kortare del av en sats
 Fras – principen att dela upp ett musikflöde med i punkter av tillfällig avspänning, se frasering